Die Saison 2010–2011 der Äthiopischen Premier Liga ist die Saison mit den meisten Zuschauern seit der Etablierung de äthiopischen Premier Liga im Jahre 1944.

Insgesamt traten 16 Teams in der Liga an, mit der Saint-George SA als Titelverteidiger für das dritte Jahr in Folge und für das vierundzwanzigste Mal gesamt. Die äthiopische Saison begann am 6. August 2010.

Clubs

Liga-Tabelle 

||CAF Champions League 2012
||CAF Confederation Cup 2012
||
||
||
||
||
||
||
||
||'
||
||
||
||
||Relegation zurÄthiopische Zweite Division
|}

 (C)= Champions, (R)= Relegiert, Gsp = Matche gespielt; W = Matche gewonnen; U = Matche unentschieden; V = Matche verloren; TG = Tore geschossen; TE = Tore eingesteckt; ± = Tordifferenz; Pkt = Punkte Quelle: ethiofootball.com

Weblinks 
 www.khanua.jimdo.com
 www.ethiofootball.com
 Ethiosport

Einzelnachweise 

2010 11
Fußballsaison 2010/11